Округ Элмор () — название ряда округов в США:
 округ Элмор — в штате Айдахо.
 округ Элмор — в штате Алабама.
 См. также 
 Элмор